Aragóniai grófság, a Pamplonai (Navarrai) Királyság egyik tartománya, 1035-től királysággá válik.
Aragóniai Királyság, 1035-től 1715-ig önálló állam Hispániában Zaragoza koronázó székhellyel.
Az Aragón Korona országai, az aragóniai király uralta területek: Aragónia mellett a Valenciai Királyság és Katalónia tartozott bele, amit egyszerűen csak Aragóniának hívtak.
Aragónia, történelmi tartomány
Aragónia, Spanyolország egyik autonóm közössége
Aragón, az Ebro egyik jelentős bal oldali mellékfolyója

Kapcsolódó szócikkek 
Aragónia uralkodóinak listája
Aragóniai uralkodók házastársainak listája
Aragóniai trónörökösök házastársainak listája